Никола Христов Троянов е български майстор-строител от Ранното Възраждане, представител на Брациговската архитектурно-строителна школа.

Биография 
Троянов е роден около 1775 година в костурското село Слимница, тогава в Османската империя, днес Трилофос, Гърция. В 1791 година се изселва в Брацигово. Занимава се със строителство. В 1846 година построява известната църква „Св. св. Петър и Павел" в град Сопот, а на следната 1847 година църквата „Свети Никола" в град Карлово заедно с майстор Никола Игнатов от Брацигово, както е отбелязано в кондиката на карловския еснаф.

Синовете на Никола Троянов са също майстори строители – Христо Николов Троянов-Боянин е строил големия мост на река Вардар при Солун, а Димитър Николов Троянов-Боянин - моста на река Марица в Татар Пазарджик.

Родословие

Бележки 

Представители на Брациговската архитектурно-строителна школа
Български творци от Македония
Родени в Слимница
Български имигранти от Македония в Брацигово
Починали в Брацигово